Колонија Игнасио Аљенде има више значења:

 Колонија Игнасио Аљенде (Куапијастла), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Колонија Игнасио Аљенде (Тезонапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику